Umbita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Umbita (ort), Cundinamarca, 
 Umbita (kommun), Boyacá,